Анатолий Филиппович Тулинов (24 сентября 1924, Смоленское, Смоленский район, Алтайский край — 17 января 2011) — советский и российский физик.

Биография 
 Участник Великой Отечественной Войны, в январе 1945 года награждён медалью «За отвагу».
 1951 — окончил физический факультет Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).
 С 1952 года работал в МГУ.
 1968 профессор МГУ.
 1955—1961 — сотрудник НИИЯФ МГУ.
 1973—1991 — заведующий кафедрой атомного ядра МГУ.
 1978—1991 — заведующий отделом физики атомного ядра НИИЯФ.

Научная деятельность 
 1952—1964 Выполнил цикл исследований связи механизмов ядерных реакций со структурой ядер.
 1957—1958 Предложил и разработал новый метод измерения времени жизни возбуждённых состояний ядер в диапазоне 10−12 — 10−14 сек.
 1961—1965 Выполнил цикл исследований многократного рассеяния заряженных частиц в тонких плёнках.
 С 1964 Занимался изучением взаимодействия пучков заряженных частиц с монокристаллами.
 1964 Открыл новое физическое явление — эффект теней в ядерных реакциях на монокристаллах, которое признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 54 с приоритетом от 1964 г. На базе этого эффекта был предложен и разработан оригинальный метод измерения времени протекания ядерных реакций, позволяющий измерять ультрамалые временные промежутки 10-¹⁵ — 10-¹⁸ сек. Был выполнен большой цикл исследований временных характеристик процесса деления тяжелых ядер. Провёл исследование ряда физических явлений, связанных с прохождением частиц через кристаллы: каналирование, де каналирование, особенности торможения частиц при их движении в кристаллах. Ориентационные явления были использованы для изучения вопросов физики твердого тела: определение положения примесных атомов в ячейке кристаллов, изучение структуры и свойств твердого тела в приповерхностной области.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (23.01.1980)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Медали СССР
 Государственная премия СССР
 Лауреат премии имени М. В. Ломоносова I степени (1966) за исследование нового физического явления «эффекта теней», возникающего при взаимодействии быстрых заряженных частиц с монокристаллами

Примечания

Ссылки 
 АНАТОЛИЙ ФИЛИППОВИЧ ТУЛИНОВ (к 85-летию со дня рождения) 

Физики России
Физики СССР
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ
Сотрудники НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР